W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1978 w strefie CONMEBOL wzięło udział 9 reprezentacji (gospodarze,  mieli zapewniony awans). Zostały one podzielone na 3 grupy po 3 drużyny, których zwycięzcy awansowali do grupy finałowej. Dwie najlepsze drużyny awansowały o finałów, trzecia grała w barażu ze zwycięzcą 10 grupy eliminacyjnej strefy UEFA

Pierwsza Runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa Finałowa w Cali (Kolumbia) 

Drużyny Peru i Brazylii awansowały do MŚ 1978.

Play-off UEFA/CONMEBOL 

Reprezentacja Węgier awansowała do MŚ 1978

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1978
1977 w piłce nożnej